Кума́ч:
 Кумач — красная хлопковая ткань.
 Кумач — горный хребет на Южном Урале.
 Кумач — художественная группа.

См. также 
 Лебедев-Кумач, Василий Иванович